El idioma adigué (адыгабзэ adygabze, adəgăbză) pertenece a la familia de las lenguas caucásicas noroccidentales. Es hablado por los adigueses en Adigueya (Rusia), Turquía, Irak y Jordania.

Ortografía

Alfabeto

Referencias

Enlaces externos 

 Adyghe alphabet
 Adyghe Alphabet and Cyrillic Board
 Adyghe Sample at Language Museum
 Ethnologue: Adyghe
 Learning Adyghe resource
 ~АДЫГЭБЗЭ~ADIGEBZE
 Rferl North Caucasus Radio
 Adyghe transliteration tool

Lenguas de Rusia
Lenguas de Turquía
Lenguas de Irak
Lenguas de Jordania
Lenguas aglutinantes
Lenguas caucásicas noroccidentales
Adigué